'Flock signifie « troupeau » en anglais.

 Informatique 
 Flock est un navigateur web libre.

 Culture 
 The Flock est un groupe de jazz-rock de Chicago.
 The Flock est son premier album (1969).
 The Flock est un film de Andrew Lau sorti en 2007
 Flock!, un jeu vidéo de 2009.
 The Flock'', un jeu vidéo de 2015.
 The Flock est un autre nom du clan de catcheurs Raven's Nest.
 François Flock est un dessinateur illustrateur français né en 1980.

Personnes 
Bob Flock (1918-1964), coureur automobile américain de stock-car.
Fonty Flock (1920-1972), coureur automobile américain de stock-car.
Tim Flock (1924-1998), coureur automobile américain de stock-car.

Notes et références 

Homonymie de patronyme